«Слепая любовь» () — индийский фильм на языке хинди, снятый в 2006 году режиссёром Куналом Кохли.

Сюжет 
Слепая от рождения, Зуни (Каджол) с благословения родителей отправляется на учебу в Дели. Очень непросто освоиться ей в новом для неё мире. Но однажды на экскурсии она знакомится с гидом Реханом (Аамир Хан). Она очень нравится Рехану и он окружает её заботой и вниманием. Молодые люди решают пожениться. Но неожиданно выясняется, что Рехан совсем не тот человек, за кого себя выдает…

В ролях

Производство 
Съемки проходили в Индии (Дели, Мумбаи), Малайзии, а зимние сцены на военной базе снимали в Польше, в горах Татры, недалеко от Закопане. Первоначальные планы съемок в Кашмире были сорваны из-за неспокойной ситуации и трудностей с обеспечением безопасности группы.
Для съемок в Дели Кунал Кохли получил разрешение от организации, защищающей исторические памятники города: Кутб Минар, Джантар Мантар, Красный форт, Сады Лоди и другие. Несмотря на скептицизм чиновников, побоявшихся, что съемки привлекут повышенный приток поклонников актеров на площадку, Кунал получил это разрешение за плату 5000 рупий в день.
Аамир Хан снимался в Малайзии только один день, но успел дать интервью местной прессе, которая прождала его ради этого полдня.
Хан получил за работу в фильме 60 млн. рупий.

Аамир впервые работал с Yash Raj Films за 14 лет до «Слепой любви» — в провальной драме «Неписаный закон».
Это первая работа Каджол и Аамира как романтической пары, до этого они играли названых брата и сестру в фильме «Страсть».
Голоса Каджол и Аамира Хана задействованы вместе с такими певцами, как Сону Нигам, Суниджи Чохан, Бабул Суприе, Махалакшми Айер, в песнях «Mere Haath Mein» и «Chanda Chamke». Для Аамира это не первый вокальный опыт — он пел в фильмах «Непокорившийся судьбе», «Мятежная душа», «Баллада о Мангале Пандее» и «Цвет шафрана».

Саундтрек

Награды 
Filmfare Awards
 Filmfare Award за лучшую женскую роль — Каджол
 Filmfare Award за лучший мужской закадровый вокал — Шаан и Кайлаш Кхер — «Chand Sifarish»
 Filmfare Award за лучшие слова к песне для фильма — 
 Номинирован на Filmfare Award за лучшую музыку к фильму

Zee Cine Awards
 Zee Cine Award за лучшую женскую роль — Каджол
 Zee Cine Award за лучший мужской закадровый вокал — Шаан — «Chand Sifarish»

IIFA Awards
 IIFA Award за лучшие слова к песне — Прасун Джоши
 IIFA Award за лучший мужской закадровый вокал — Шаан — «Chand Sifarish»

Star Screen Awards
 Star Screen Award за лучший мужской закадровый вокал — Шаан — «Chand Sifarish»

Примечания 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-мелодрамы Индии
Фильмы-триллеры Индии
Фильмы Индии 2006 года
Фильмы Яша Чопры
Фильмы о терроризме
Фильмы о слепых
Фильмы об инвалидах в Индии